Florian Ramoser – ex hockeista su ghiaccio italiano
 Joachim Ramoser – hockeista su ghiaccio italiano
 Roland Ramoser – ex hockeista su ghiaccio italiano